L'acronyme RISC peut faire référence à :
 , en informatique
 RISC-V, un jeu d'instruction de microprocesseur sous licence libre d'architecture RISC.
 , dénomination des équipes d'intervention en milieux périlleux du service incendie de Bruxelles, Belgique
 En biologie, le complexe  () est impliquée dans le mécanisme de MicroARN
 Sécurité Civile, dans les Pyrénées-Orientales : Réserve Intercommunale de Sécurité Civile, équivalent en Région PACA des Comités Communaux Feux de Forêts.

Voir aussi 
 RISC PC
 RISC OS, système d'exploitation du RISC PC
 RiscOS, système d'exploitation de type Unix

 

Acronyme